Травма (от гръцки: τραῦμα – рана) може да се отнася до:

 В медицината
 Травма
 Травматология – медицински център за лекуване на травми

 В психологията и психоанализата
 Психологическа травма